Hoher Berg ist der Name von Bergen und Erhebungen (sortiert nach Höhe):

 Hoher Berg (853 m), Alternativname des Himberg (Schwäbische Alb), Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Hoher Berg (Sontheim) (653 m), im Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Hoher Berg (Schauenstein) (650 m), im Landkreis Hof, Bayern
 Hoher Berg (Happurg) (572,4 m), in der Hersbrucker Schweiz bei Happurg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Hoher Berg (Stepfershausen) (539,4 m), in der Rhön bei Stepfershausen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Hoher Berg (Bad Orb) (521,0 m), im Spessart bei Bad Orb, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Hoher Berg (Altenbuch) (451,5 m), im Spessart bei Altenbuch, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Hoher Berg (Westerngrund) (441,0 m), im Spessart bei Huckelheim (Westerngrund), Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Hoher Berg (Simonshofen) (374 m), nahe Lauf an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Hoher Berg (Döbern) (183,7 m), im Muskauer Faltenbogen bei Döbern, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Hoher Berg (Heusenstamm) (159,0 m), in der Untermainebene bei Heusenstamm, Landkreis Offenbach, Hessen
 Hoher Berg (Wieren) (ca. 136 m), in den Wierener Bergen bei Wieren (Wrestedt), Landkreis Uelzen, Niedersachsen
 Hoher Berg (Barwedel) (101,8 m), im Boldecker Land, bei Barwedel, Landkreis Gifhorn, Niedersachsen
 Hoher Berg (Syke) (58,2 m), in der Wildeshauser Geest bei Ristedt (Syke), Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Hoher Berg (Wusterhusen) (48,0 m), bei Wusterhusen, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
Hoher Berg bezeichnet auch:

 Hoher Berg (Wulfen), Erhebung in Wulfen mit früher überhügeltem Ganggrab, siehe Großsteingrab Wulfen 

 Hoher Berg, Weinberg in der Landschaft Lößnitz in Radebeul, Landkreis Meißen, Sachsen, siehe Grundhof (Radebeul)
 Hoher Berg (Gemarkung), Gemarkung und ehemaliges gemeindefreies Gebiet Hoher Berg, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Hoher Berg bei Lettgenbrunn, Naturschutzgebiet in Hessen
Siehe auch:
 Gory Vysokie
 Hochberg (Begriffsklärung)
 Hohe Berg (Begriffsklärung)
 Hohe Berge